Ida Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ida Township (Michigan)
 Ida Township (Minnesota)